Фаина — грузовое судно (ролкер), ходит под флагом Белиза. «Фаина» принадлежит Waterlux AG (Панама) и управляется филиалом Waterlux «SC Tomex of Tomex Team Inc» (Одесса).
Получило известность благодаря захвату его сомалийскими пиратами в 2008 году и участием в афере в Ливии в 2013 году (когда новой ливийской властью были захвачены 19 украинских моряков).

Захват 
Во время рейса из морского порта Октябрьск (Днепро-Бугский лиман) в Момбасу 25 сентября 2008 года судно было захвачено сомалийскими пиратами. Это 26-ое нападение пиратов за 2008 год.
Известный эксперт по вопросам морских катастроф и по ситуации с пиратством Михаил Войтенко указал, что выбор цели был не случайным.

Экипаж «Фаины» соблюдал все меры предосторожности и движение ролкера проходило на безопасном расстоянии от берегов Сомали (в этом районе до этого случаи нападения пиратов вообще не были зафиксированы).

Экипаж «Фаины» — 21 человек, из них 17 украинцев, 3 русских и 1 латыш. «Фаина» имела груз более 30 танков Т-72 (по некоторым данным конкретное количество танков равнялось 33), гранатомёты, зенитные установки.

30 января 2009 года на одном из телеканалов Украины капитан судна «Фаина» вышел в прямой эфир. Он сообщил, что вода на судне кончается, начинают пить техническую воду. 17 моряков содержат в каюте, площадь которой 12 метров квадратных, а температура 46 градусов по Цельсию. Капитан и Ст.судомеханик живут на мостике. Моряки находятся в разном психологическом состоянии — кто-то держится, кто-то срывается. Очень много сидят, что так же сказывается и на здоровье, и на психике. На судне главный среди пиратов Мухамед.

Официальным представителем судовладельца в этой ситуации стал Михаил Войтенко. Кроме ведения переговоров он давал интервью и отправлял репортажи в различные СМИ.

5 февраля 2009 года пираты освободили судно. Выкуп составил 3 миллиона 200 тысяч долларов.

Президент Украины Виктор Ющенко поздравил моряков с освобождением, и судно отправилось в кенийский порт Момбаса, из которого моряки были эвакуированы.

Международная реакция 
Россия, Сомали, Украина, Великобритания и США приложили совместные усилия в попытках возвратить захваченное судно.

Кения заявила, что не будет сотрудничать или проводить переговоры с пиратами.

Также Сомали предоставила России право входить в прибрежные воды страны для борьбы с пиратами. Россия выслала для борьбы с пиратами сторожевик «Неустрашимый».

Дальнейшая судьба 
Согласно сайту MarineTraffic, последний раз местонахождение судна «Ина» под флагом Того было зафиксировано в Красном море в декабре 2013 года. Согласно сайту VesselFinder, с 2014 года судно не эксплуатируется.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Члены экипажа «Фаины» напали на захвативших судно пиратов
 РИА Новости: Владелец «Фаины» просит повлиять на американку…

Суда Украины
Теплоходы
Суда по алфавиту
Пиратство в Сомали